Der Österreichische Fußball-Cup 1945/46 (auch Wiener Cup 1945/46) war der 21. österreichische Fußballpokalwettbewerb. Er wurde vom Wiener Fußball-Verband ausgetragen, teilnahmeberechtigt waren die Vereine in Wien und Umland. Sieger wurde zum vierten Mal der SK Rapid Wien, und zwar durch einen 2:1-Erfolg im Finale über First Vienna FC 1894.

Modus 
Der Pokalwettbewerb begann am 10. Februar 1946. Die teilnehmenden Vereine trafen im K.-o.-System aufeinander. Gespielt wurde 90 Minuten, sollte es nach Ende der Spielzeit unentschieden stehen, wurde eine Verlängerung angesetzt. Sollte es nach der Verlängerung weiterhin unentschieden stehen, würde ein Wiederholungsspiel einberufen.

Übersicht

Sechzehntelfinale 

|}

Wiederholungsspiele

|}

Achtelfinale 

|}

Wiederholungsspiel

|}

Viertelfinale 

|}

Wiederholungsspiel

|}

Halbfinale 

|}

Finale 
Der erste österreichische Cupbewerb nach sieben Jahren kriegsbedingter Zwangspause, der das Duell Rapid gegen Vienna im 20. österreichischen Cupfinale sah, war von einem extrem hohen Zuschauerinteresse begleitet. 50.000 Besucher des Finales bedeuten bis heute eine Rekordzuschauerzahl eines ÖFB-Cupendspiels. Die Vienna galt gegen Meister Rapid auf Grund der jüngsten Leistungen als leichter Favorit, jedenfalls wurde das Spiel zum Duell der beiden erfolgreichsten Mannschaften der vergangenen Jahre, wie auch der beliebtesten Spieler in Österreich – Franz Binder und Karl Decker. In einem von großem Einsatz geprägten Spiel sorgte ein Binder-Schuss für eine frühe Rapid-Führung, der die Vienna trotz spielerischer Überlegenheit eine knappe Stunde nachlief, ehe Decker ausglich. Nachdem Binder allerdings kurz vor Ende abermals mit einem Schuss erfolgreich war, war die Partie entschieden, Decker wurde noch wegen Foulspiels von Platz gestellt.

Quellen 
 Österreichischer Cup (Wiener Cup) 1945/46 auf austriasoccer.at
 Österreichischer Cup 1945/46 auf rsssf.com

Einzelnachweise 

1946
Fußballsaison 1945/46